

Geografia
 Muniz – census-designated place del Texas
 Muñiz – distretto in Argentina

Persone
 Agenor Muniz –  allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano naturalizzato australiano
 Angelina Muniz – attrice brasiliana
 Frankie Muniz –  attore, pilota automobilistico e musicista statunitense
 Lauro César Muniz - drammaturgo, sceneggiatore e autore televisivo brasiliano